Andreas Groll (30. listopadu 1812 Vídeň – 20. března 1872 Vídeň) byl rakouský fotograf památek, autor prvních fotografií Prahy, Plzně a Kutné Hory.

Život a dílo 
Od roku 1840 pracoval jako ústavní sluha v chemickém oddělení vídeňské techniky. Z tohoto zaměstnání byl ovšem propuštěn, údajně pro „tajnou noční fotografickou činnost“. Roku 1843 vytvořil portrétní daguerrotypie. V letech 1846–1856 byl údajně laborantem Antona Georga Martina na Polytechnickém institutu. Své zkušenosti s fotografií publikoval roku 1850 ve studii Photographie oder Lichtbilder auf Glas (Fotografie neboli světelné obrazy na skle). Své fotografie vystavoval také na Světové výstavě v Paříži v roce 1855. Od roku 1857 ve Vídni provozoval vlastní ateliér.

Po etapě portrétních daguerrotypií a kalotypií se zřejmě od roku 1849 věnoval fotografické vedutě a fotografii starožitností, především zbraní a zbroje. Fotografoval je nejen v samotné rakouské monarchii, ale po celé Evropě (Německo, Itálie, Španělsko, Rusko) a také v Egyptě. Ve Vídni své fotografie představil na samostatné výstavě roku 1864. S prodejem svých „světelných obrazů“ měl značný úspěch a v obsáhlém katalogu z roku 1865 nabízel 788 fotografií.

Pro dějiny české fotografie je důležité to, že v roce 1856 (na snímcích se ovšem objevuje i datace 1855) fotografoval Prahu, Kutnou Horu a Plzeň. Roku 1865 (na snímcích také datace 1866) pak fotografoval opět Prahu a Kutnou Horu a dále Kolín, Rožmberk a Lednici. Jeho fotografie jsou většinou nejstaršími fotografiemi těchto míst. Z Prahy pochází třicet těchto fotografií, z Kutné Hory třináct, z Plzně tři, z Lednice jedna.

Roku 1857 obdržel Andreas Groll za svou fotografickou činnost vyznamenání od císaře Františka Josefa I.

Zajímavostí jsou Grollovy poznámky na negativech, které jsou sice psány německy, ale strašlivým fonetickým zápisem. Tato skutečnost zvláštně kontrastuje s technickou dokonalostí jeho fotografií, které byly ve své době na samotné hranici možností tohoto tehdy zcela nového média.

Fotografické řemeslo se od něho vyučil slovenský fotograf působící v Bratislavě Eduard Nepomuk Kozič.

Výstavy 
 Andreas Groll (1812–1872): Neznámý fotograf, Galerie hlavního města Prahy - Dům fotografie, 16. 2. - 8. 5. 2016, kurátoři: Petra Trnková, Monika Faber

Galerie

Odkazy

Reference

Literatura 
 Stránky Pavla Scheuflera
 Wirth, Zdeněk: První fotograf Prahy in: Časopis Umění, ročník XII (1939-40), s. 361-376

Externí odkazy 
 
 
 Grollovy fotografie Kutné Hory na serveru Zmizelá Kutná Hora

Rakouští fotografové
Narození v roce 1812
Úmrtí v roce 1872
Fotografové architektury
Fotografové vedut
Muži
Narození 30. listopadu
Narození ve Vídni
Úmrtí ve Vídni